Catalina Jagellón (Cracovia, 1 de noviembre de 1526-Estocolmo, 16 de septiembre de 1583) fue una princesa polaca. Fue gran duquesa de Finlandia, y reina de Suecia a partir de 1568 como la primera esposa del rey Juan III de Suecia. Era hija del rey Segismundo I de Polonia y de Bona Sforza de Milán, y madre del rey Segismundo III Vasa.

Catalina Jagellón nació en el seno de una familia católica. Su madre, Bona Sforza de Milán, era pretendiente al trono de Jerusalén, como descendiente de Hugo de Brienne.

Gran duquesa de Finlandia 
Catalina se casó con el duque Juan de Finlandia (posteriormente Juan III de Suecia) el 4 de octubre de 1562 en Vilna, Lituania, cuando ya contaba con casi 36 años; edad tardía para contraer matrimonio en aquella época. La alianza de Juan con Polonia había deteriorado las relaciones de este con su hermano, el rey Erico XIV de Suecia, y por ello el duque Juan fue acusado de alta traición. Cuando Juan regresó a territorio sueco, fue encarcelado en el castillo de Gripsholm, a donde le acompañó su esposa Catalina.

Durante el cautiverio, Catalina tuvo dos hijos, Isabel y Segismundo. El matrimonio fue liberado en 1567. Un tercer descendiente fue Ana, que nació, ya en libertad, en Eskilstuna.

Reina de Suecia 
Tras una rebelión contra Erico XIV, Juan se convertiría en rey de Suecia y Catalina en la reina, en 1569.

Como reina de Suecia, Catalina llevó una vida basada en su fuerte apego a la religión católica, considerado en ocasiones como fanatismo, que se materializó en el apoyo que prestó a la propaganda católica en Estocolmo, y a la presencia de los jesuitas en ese país. El acercamiento del rey a la doctrina católica quizás fue influido por Catalina, aunque también tenía fuertes motivos políticos: apoderarse de los territorios polacos de Estonia y Livonia, y apoyar la candidatura de su hijo Segismundo al trono de Polonia.

La influencia de Catalina en su hijo fue causa de que este se convirtiera en un ferviente católico y fuera rechazado en Suecia por los aristócratas luteranos, lo que daría origen a una larga guerra entre Polonia y Suecia.

Catalina enfermó de gravedad en el verano de 1583 y tras una larga agonía falleció en Estocolmo en noviembre del mismo año. Sus restos fueron sepultados en la Catedral de Upsala.

Su hermana, Ana Jagellón de Polonia (1523-1596), fue tomada por el conde húngaro Esteban I Báthory quien se convirtió en rey de Polonia. Tras la muerte de Báthory, Ana Jagellón consiguió que el hijo de su hermana Catalina Jagellón, Segismundo III Vasa de Suecia, ascendiese al trono polaco.

Familia 

Con Juan III de Suecia tuvo 3 hijos:

 Isabel Johansdotter (1564-1566).
 Segismundo (1566-1632), rey de Polonia y Suecia.
 Ana (1568-1625).

Catalina Jagellon
Catalina Jagellon
Catalina Jagellon
Nacidos en Cracovia